Главры́ба — сложносокращённое слово.

Организации 
 Главрыба — сокращённое наименование ряда советских органов отраслевого управления:
 Главное управление по рыболовству и рыбопромышленности Наркомпрода РСФСР (1918—1922)
 Главное управление рыболовства и государственной рыбной промышленности Наркомпрода РСФСР (1922—1924)
 Главное управление рыбной, морской и зверобойной промышленности и хозяйства Наркомснаба СССР (1931—1934)
 Главное управление рыбной промышленности Наркомпищепрома СССР (1934—1939)
 «Главрыба» — название компаний на постсоветском пространстве, занимающихся преимущественно сбытом рыбы и морепродуктов.

Топоним 
 Главрыба — остров в акватории Невы.

См. также 
 Абырвалг